La Guardia peut faire référence à :

Toponymes

La Guardia : une ville de la province d'Andrés Ibáñez du département de Santa Cruz.

La Guardia : une commune de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

La Guardia : capitale de la paroisse civile de Zabala de la municipalité de Díaz dans l'État de Nueva Esparta.

Voir aussi
 Aéroport LaGuardia de New York
 

Homonymie de toponyme